

Cinema 
 Encanto – film d'animazione statunitense del 2021 prodotto dai Walt Disney Animation Studios

Geografia 
 Encanto – comune dello stato di Rio Grande do Norte (Brasile)
 El Encanto – distretto dipartimentale del dipartimento di Amazonas (Colombia)
 Encanto – baranggay di Angat (Filippine)

Musica 
 Encanto – album di Fiorella Pierobon del 1996
 Encanto – singolo di Daniele Zaffiri del 2006
 Encanto – album di Sérgio Mendes del 2008
 Encanto (Original Motion Picture Soundtrack) – album colonna sonora del film Encanto